Ге́рхард Гепп (; , ) — австрийский живописец, график, иллюстратор, карикатурист. Работы художника экспонируются в разных музеях мира и на престижных международных выставках.

Жизнь и работа 
Герхард Гепп родился в 1940 году в коммуне Пресбаум () округа Вена в федеральной земле Нижняя Австрия. Он считается художником-самоучкой.

Гепп получил полиграфическое образование в области офсетной печати и работал с 1964 по 1976 год как графический дизайнер и иллюстратор. Первые награды получил за плакаты и афиши от городов Вена, Милан. Затем последовали публикации в специализированных журналах Германии и Швейцарии. Его картины маслом, гуаши и рисунки начал выставлять фонд «BAWAG» в Вене.

С 1989 года Герхард Гепп работает в своём новом художественном проекте «Поэтическая сатира». Произведения художника, выполненные акрилом по холсту или картону, экспонируются на многих международных выставках и отмечаются наградами. Его иллюстрации публикуются в различных местных и международных изданиях. Гепп оформляет и собственную книгу «Маленькая лодка в большом путешествии» (). Произведения карикатуриста есть в музеях, галереях и частных собраниях многих стран мира — Австрии, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Пакистана, Польши, России, Чехии, Швейцарии и других.

В России Герхард Гепп известен благодаря его участию в Международном форуме визуального юмора «КАРИКАТУРУМ», который привлекает художников из многих стран мира.

Сургутский художественный музей обладает большой коллекцией сатирических рисунков и шаржей, включающей в себя также и работы австрийского карикатуриста.

В 1991 году художник начал работу по теме «Наследование». В 2001 году он был удостоен звания профессора . Его работы отличаются тонким юмором и отсутствием агрессивности. Их тематический диапазон простирается от бытового жанра до метафизики.

Герхард Гепп живёт и работает как независимый иллюстратор, живописец и рисовальщик у себя на родине — в Пресбауме. Его живопись и графика выставляется на художественных аукционах. Готовясь к очередной персональной выставке в январе — феврале 2012 года, художник предположил, что она будет последней.

Призы и награды 
 1983 — Государственная премия за рекламу, Расчётная палата / IMT, Вена / Австрия
 1990 — 3-е место на Международном фестивале карикатур, Будапешт / Венгрия
 1991 — Специальный приз, Сатирикон, Легница / Польша
 1992 — 3-е место, IWA-Фонд, Гавиржов / Чехия 1-е место, Карикатура, Шяуляй / Литва
 1993 — 3-е место, Сатирикон, Легница / Польша
 1994 — Призы Австрии и Вены за иллюстрирование книг для детей и юношества, Вена / Австрия
 1996 — Специальный приз, Сатирикон, Легница / Польша
 1997 — 2-е место, Золотая улыбка, Белград / Югославия 3-е место, Сатирикон, Легница / Польша
 1998 — Специальный приз 12. Голландского фестиваля карикатур, Эйндховен / Нидерланды 3-е место, Сатирикон, Легница / Польша
 1999 — Специальный приз 20. Международной Биеннале dell´Umorismo nell´Arte, Толентино / Италия Специальный приз, Сатирикон, Легница / Польша
 2001 — Специальный приз Международного форума визуального юмора, Сургут / Россия
 2002 — Специальный приз + 1-е место + 3-е место, Сатирикон, Легница / Польша
 2004 — Специальный приз Швейцарской премия карикатур, Швейцария 3-е место, Юморист, Градец-Кралове / Чехия
 2006 — 2-е место, Вся Вена, Литература & Карикатура, Кремс-ан-дер-Донау / Австрия; Гран-при, Сатирикон, Легница / Польша
 2008 — Специальный приз, Сатирикон, Легница / Польша;3-е место, Hans Langitz-Мемориальная премия карикатуры, Клагенфурт / Австрия;3-е место, Aydin Dogan XXV Международный конкурс карикатур, Стамбул / Турция
 2012 — 1-е место, Мяч в игре, Международный конкурс в Музее карикатур, Варшава / Польша

Персональные выставки 
 1991 — Международный культурный центр, Краков / Польша
 Городская галерея, Легница / Польша
 1993/1996/1998/2002/2006 — Галерея Peithner-Lichtenfels, Вена / Австрия
 Городская галерея, Зальцбург / Австрия
 1994/1999/2003 — Галерея Thomas Flora, Инсбрук / Австрия
 Галерея Peithner-Lichtenfels, Прага / Чехия
 1995 — Национальная художественная галерея, Исламабад / Пакистан
 Национальный Коллаж в искусстве, Лахор / Пакистан
 Школа искусств в долине Инда, Карачи / Пакистан
 Всеиндийское общество изобразительного искусства, Нью-Дели / Индия
 1996/2003 — Галерея etcetera, Мюнхен / Германия
 2000/2004 — Галерея Welz, Зальцбург / Австрия
 1997 — Галерея Inter Art, Кёльн / Германия
 Австрийское посольство в Вашингтоне / США
 Галерея d´Arte Artesegno, Удине / Италия
 1998 — Галерея Kramer, Гамбург / Германия
 2000/2004 — Галерея Wolfrum, Вена / Австрия
 2001/2006 — Галерея am Salzgries, Вена / Австрия
 Нижнеавстрийский Центр документации, Санкт-Пёльтен / Австрия
 Австрийский Культурфорум, Варшава / Польша
 2002 — Кунстхаус, Грац / Австрия
 2004 — Австрийский Культурфорум, Брно / Чехия
 2005 — Музей Олафа Гульбранссона, Тегернзе / Германия
 2006 — Kulturkreis Sennestadt, Билефельд / Германия
 2007 — Галерея bast-art, Вена / Австрия
 2009 — Музей Эгона Шиле, Тульн-ан-дер-Донау / Австрия
 2010 — Музей карикатур, Варшава / Польша

Участие в разных выставках 
 1990 — Международный фестиваль карикатур, Венгерский национальный музей, Будапешт, Венгрия
 2009 — «Тенденции и мечты», во Дворце Фишау, Галерея в Бад-Фишау-Брунн федеральной земли Нижняя Австрия

Музеи и коллекции 
 Галерея Альбертина в Вене / Австрия
 Музей Леопольда в Вене / Австрия
 Краеведческий Музей и Артотека в Нижней Австрии
 Городское управление по культуре, Вена / Австрия
 Международный музей юмора в искусстве, Толентино / Италия
 Музей карикатур, Варшава / Польша* Моравская галерея, Брно / Чехия
 Музей карикатур, Базель / Швейцария
 Сургутский художественный музей, Сургут / Россия
 Музей карикатур, Кремс-ан-дер-Донау / Австрия

Иллюстрации в газетах и журналах 
Герхард Гепп получает многочисленные заказы на иллюстрирование печатных СМИ, например от австрийских газет , Die Presse и , а также от немецких Die Zeit и Süddeutsche Zeitung. Среди журналов, для которых Гепп готовит иллюстрации и титульные листы, есть австрийский экономический , немецкий научно-популярный  и швейцарский сатирический .

Каталоги 
 «Герхард Гепп», 1982, Изд. Галерея Хильгер, Вена (Вступительное слово Вольфганга Хильгера) 
 «Герхард Гепп», 1984, 1986, 1987, (Живопись маслом)
 «Наследование», 1991, (Вступительное слово Габриелы Наглер)
 «Притворство», 1987 
 «Поэтическая сатира», 1993, (Вступительное слово Ангелики Боймер)
 «Поэтическая сатира», работы 1993—1996 гг. (Вступительное слово Гюнтера Тракслера)
 «Поэтическая сатира», работы 1997—2000 гг. (Вступительное слово Флориана Штайнингера)
 «Поэтическая сатира», работы 2001—2003 гг. (Вступительное слово Манфреда Вагнера)
 «Герхард Гепп», 2010, Каталог выставки в Варшаве, (Вступительное слово М. Вагнера)

Книги 
 Werner Fiala, Gerhard Gepp: Manifest in Wort und Bild. Bibliothek der Provinz, 2010, ISBN 978-3-900000-72-1 
 Irene Ulitzka, Gerhard Gepp: Das Land der Ecken. Picus Verlag, 1994, ISBN 3-85452-062-X, (Österr. Kinder-und Jugendbuchpreis 1994, Kinder-und Jugendbuchpreis der Stadt Wien, 1994) 
 Gerhard Gepp: Kleines Boot auf Grosser Reise. Picus Verlag, 1995, ISBN 3-85452-087-5

Примечания 

Художники по алфавиту
Художники Австрии
Дизайнеры Австрии